Il doppio maschile dell'AEGON Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Colin Fleming e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Skupski ha giocato con Carsten Ball, ma ha perso nei quarti di finale contro Daniel Cox e James Ward.

Fleming ha fatto coppia con Ross Hutchins e ha battuto in finale Dustin Brown e Martin Emmrich 4–6, 7–6(8), [13–11].

Teste di serie

 Colin Fleming /  Ross Hutchins (campioni)
 Carsten Ball /  Ken Skupski (quarti di finale)

 Dustin Brown /  Martin Emmrich (finale) 
 Johan Brunström /  Frederik Nielsen (primo turno)

Tabellone

Note 
 

AEGON Trophy 2011